Jaroslav Navrátil (ur. 1 lipca 1943) – czechosłowacki strzelec
 Jaroslav Navrátil (ur. 20 grudnia 1943) – czechosłowacki polityk
 Jaroslav Navrátil (ur. 1957) – czechosłowacki tenisista
 Jaroslav Navrátil (ur. 1991) – czeski piłkarz